Georg Caspari ist der Name folgender Personen:

* Georg Caspari (Theologe) (1683–1743), deutsch-baltischer lutherischer Theologe

 Georg Sigismund Caspari (1693–1741), deutscher Orgelbauer, Sohn von Georg Adam Caspari dem Jüngeren